Der Audi Q5 ist ein Sport Utility Vehicle (SUV) des Fahrzeugherstellers Audi. Er ist nach dem Audi Q7 das zweite SUV von Audi. 2011 folgte der Audi Q3, 2016 der Audi Q2, 2018 der Audi Q8 und der Audi e-tron und 2021 der Audi Q4 e-tron.

Die erste Generation, der Q5 8R, wurde im Audi-Werk Ingolstadt produziert. Für die zweite Generation, den Q5 FY, baute Audi eigens ein Werk in San José Chiapa (Bundesstaat Puebla, Mexiko); es wurde 2016 eröffnet. Für den chinesischen Markt wird seit 2022 mit dem Q5 e-tron ein Schwestermodell zum VW ID.6 auf Basis des Modularen E-Antriebs-Baukasten produziert.

Der Antrieb beim Q5 HFC leistet bis zu 90 kW und 420 Nm. Die H2-Brennstoffzelle gibt Strom bis 98 kW ab nutzt hat einen Lithium-Akku mit 1,3 kWh Kapazität zur Pufferung. Das im Rahmen der nachhaltigen Energie-Strategie E-Hydrogen und E-Gas angekündigte Fahrzeug ging nicht in Serie.

2017 gewann der Q5 in der Kategorie Große SUV das Goldene Lenkrad.

Baureihen im Überblick

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart 2008 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 309.672 Audi Q5 neu zugelassen worden. 2016 war mit 26.727 Einheiten das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Zulassungszahlen in Deutschland

Weblinks

Anmerkungen 

Q5
Sport Utility Vehicle
Kombi
Pkw-Modell